La descente masculine des Jeux olympiques d'hiver de 2018 se déroule le  à 11 h 30 au Centre alpin de Jeongseon.

Médaillés

Résultats 
 DNS — N'a pas commencé
 DNF — N'a pas terminé

Notes et références 

Descente hommes